Branchyostomia scalaris är en snäckart. Branchyostomia scalaris ingår i släktet Branchyostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
scalaris